San Nicola se poate referi la:
 San Nicola dell'Alto, comună în provincia Crotone, în regiunea Calabria (Italia)
 San Nicola Arcella, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 San Nicola Baronia, comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia
 San Nicola da Crissa, comună în regiunea Calabria, în provincia Vibo Valentia, Italia
 San Nicola Manfredi, comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia
 San Nicola la Strada, comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia